Chon ou CHON peut faire référence à :
Chon, un argot breton ;
CHON, l'acronyme composé des caractères représentant les symboles chimiques du carbone (C), de l'hydrogène (H), de l'oxygène (O) et de l'azote (N), les quatre éléments les plus abondants chez les êtres vivants ;
 Chon, le nom d'une subdivision de la monnaie coréenne, le  ;
 CHON, un groupe de rock progressif instrumental américain créé en 2008 et composé de Erick Hansel, Mario Camanera, Nathan Camanera et Drew Pelisek.

 Agathe Chon Kyong-hyob (1790-1839), dame de la cour en Corée, martyre, sainte.
 Justin Chon (né en 1981), acteur sud-coréen.

Voir aussi 

Langues chon